Geelsnavelmeestiran
 Gestreepte meestiran
 Grijsborstmeestiran
 Juan-Fernandezmeestiran
 Langstaartmeestiran
 Pluimmeestiran
 Witbuikmeestiran
 Zwartkuifmeestiran